Macomb Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Macomb Township (Illinois)
 Macomb Township (Michigan)